In der mecklenburgischen Stadt Hagenow existieren zwei denkmalgeschützte Wassertürme:

 Städtischer Wasserturm Hagenow
 Bahnwasserturm Hagenow Land